Canada
 New Carlisle – città del Québec
 Stati Uniti d'America
 New Carlisle – città della Contea di St. Joseph, Indiana
 New Carlisle – città della Contea di Clark, Ohio